California Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 California Township (Cleburne County, Arkansas)
 California Township (Faulkner County, Arkansas)
 California Township (Madison County, Arkansas)
 California Township (Indiana)
 California Township (Michigan)